Камбиль () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Махина. Занимает площадь 140 км². Население — 2940 человек (на 2010 год). Расстояние — 32 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web no oficial de Cambil
 La Pagina de PacoSerrano
 Cambil

Муниципалитеты Хаэна